Vayxır – centro abitato del distretto di Babək, in Azerbaigian
 Vayxır – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian